Die PBZ Zagreb Indoors 2006 waren ein Tennisturnier, welches vom 30. Januar bis 5. Februar 2006 in Zagreb stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006 und wurde in der Halle auf Teppichbelägen ausgetragen.  In derselben Woche wurden in Viña del Mar die Movistar Open und in Delray Beach die Delray Beach International Tennis Championships gespielt, welche genau wie das Turnier in Zagreb zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Letzter Sieger im Einzel von 1998 war Lokalmatador Goran Ivanišević, der zwischenzeitlich seine Karriere beendet hatte. Dennoch gewann mit dem Setzlistenersten Ivan Ljubičić ein Kroate das Turnier. Er besiegte im Finale den Qualifikanten Stefan Koubek in zwei Sätzen und gewann den zweiten Titel der Saison sowie den fünften seiner Karriere.
Die Titelverteidiger im Doppel von 1998, Martin Damm und Jiří Novák, waren zwar noch aktiv, nahmen aber dieses Mal nicht am Turnier teil. Die an zwei gesetzte Paarung aus Jaroslav Levinský und Michal Mertiňák gewann das Turnier durch einen Finalsieg gegen Davide Sanguinetti und Andreas Seppi. In dieser Konstellation war es der einzige Titel der Turniersieger. Insgesamt gewann Levinský und Mertiňák beide ihren zweiten Doppeltitel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 302.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 323.250 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2006
Tennisturnier in Zagreb